Fazenda Santa Bárbara é uma fazenda pertencente a família Scavone, com fundação datada no ano de 1868, localizada no município de Itatiba, no interior do estado de São Paulo.

História 
Localizada no município de Itatiba, no interior de São Paulo, a fundação da Fazenda Santa Bárbara data ao ano de 1868, momento em que o estado consolidava-se como uma potência no mercado cafeicultor impulsionada pelo uso de mão de obra escrava.

Atualidade 
Em 2012 a fazenda converteu-se num espaço para realização de festa e eventos, principalmente para a realização de casamentos. O salão de festas possui um espaço que acomoda mais de trezentas e cinquenta pessoas, com possibilidade de ampliação para até novecentas, além de possuir capela, cozinha industrial, piscina e um gerador de energia da própria fazenda. É considerado um dos principais espaços de eventos no estado de São Paulo.

No ano de 2014, a propriedade foi palco do casamento do músico Junior Lima com a modelo e designer Monica Benini. O casamento da modelo Bárbara Evans com o empresário Gustavo Theodoro será realizado na propriedade. O casamento ainda não ocorreu devido a pandemia de COVID-19 no Brasil, o que fez com o que a cerimônia fosse adiada.

De 2016 a 2018, a fazenda foi um dos cenário das gravações da novela Carinha de Anjo, novela do SBT.

Ver também 
 Itatiba

Ligações externas 
 Site oficial
 Fazenda Santa Bárbara no Pinterest
 Fazenda Santa Bárbara no Instagram
 Fazenda Santa Bárbara no Facebook

Itatiba
Fundações no Brasil em 1868
Fazendas de São Paulo